Masters 1986 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 26 januari - 2 februari 1986 i Wembley Conference Centre. De sexton högst rankade spelarna deltog i tävlingen.

Cliff Thorburn blev den förste spelaren att försvara en Masterstitel, något som därefter bara upprepats av Stephen Hendry och Paul Hunter. Thorburn blev dessutom den förste spelaren att vinna Masters tre gånger, vilket placerar honom på en delad andraplats tillsammans med Hunter, Steve Davis och Ronnie O'Sullivan. Leder gör Stephen Hendry med sex segrar.

Resultat 

1986 i Storbritannien
1986
Snookersäsongen 1985/1986